Ted Ligety (, 31. kolovoza 1984.) je američki alpski skijaš.

Jedan je od najboljih veleslalomaša svijeta. Jedinstvenom veleslalonskom tehnikom Ligety nerijetko pobjeđuje sa sekundom do dvije prednosti. Osvajač je zlatnih medalja u kombinaciji na Olimpijskim igrama u Torinu 2006. i u veleslalomu na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. Na Svjetskim prvenstvima osvojio je pet zlatnih i dvije brončane medalje. Pet puta je osvojio mali veleslalomski globus.

Osvojeni kristalni globusi

Svjetski kup - rezultati

Plasman po sezonama

Pobjede u Svjetskom kupu

Vanjske poveznice
 Ted Ligety.com - Službene stranice
 FIS-Ski.com  - FIS rezultati - Ted Ligety

Američki alpski skijaši
 Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju